Cattedrale della Visitazione della Beata Vergine Maria,  a Gospić
 Cattedrale della Visitazione della Beata Vergine Maria,  a Pedena